Hümpfner ist der Familienname folgender Personen:

 Tiburtius Hümpfner (1885–1966), ungarischer Zisterziensermönch und Kirchenhistoriker
 Winfried Hümpfner (1889–1962), deutscher Augustinermönch, Mediävist und Parapsychologe